Existen al menos tres localidades francesas que se llaman Azé:
 Azé, comuna francesa de Loir y Cher.
 Azé, comuna francesa de Mayenne.
 Azé, comuna francesa de Saona y Loira.